Celestia (software)
 Celestia (micronatie)